Влади́мир Литвине́нко:
 Литвиненко, Владимир Валерьевич (род. 1989) — российский следж-хоккеист, нападающий.
 Литвиненко, Владимир Иванович (1938—2011) — советский деятель медицинской области.
 Литвиненко, Владимир Стефанович (род. 1955) — ректор Санкт-Петербургского горного университета.